

Localidades

Polkville (Carolina do Norte)
Polkville (Mississippi)

Desambiguações de topônimos